Badde ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Badde (* 1959), deutsche Politikerin (SPD)
 Paul Badde (* 1948), deutscher Historiker und Journalist